Перотті () — італійське прізвище.

Відомі носії:

 Дієго Перотті (1988) — аргентинський футболіст
 Джованні Доменіко Перотті (1761—1825) — італійський композитор
 Нікколо Перотті (1429—1480) — італійський гуманіст

Італійські прізвища